Lehi bezeichnet

 eine Schreibweise für Lechi
 ein Prophet im Buch Mormon

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lehi (Arizona)
 Lehi (Arkansas)
 Lehi (Utah)

Siehe auch:
 Lehigh